J-Klasse steht für:

 einen Luftschiff-Typ des US-Militärs in den 1920er und 30ern, siehe Liste der Militärluftschiffe der Vereinigten Staaten
 J-Klasse (Segeln), eine Bootsklasse aus der Geschichte des America's Cup
 U-Boot-Klasse J (Royal Navy), eine Klasse von britischen U-Booten aus dem Ersten Weltkrieg
 J-Klasse, eine britische Zerstörerklasse aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe J-, K- und N-Klasse

Siehe auch:
 J-Serie
 Klasse J (Begriffsklärung)